Okręty US Navy o nazwie USS  "Percival", pochodzącej od kapitana marynarki Johna Percivala:

 Pierwszy "Percival" (DD-298) był niszczycielem typu Clemson przyjętym do służby w 1920 i wycofanym ze służby w 1930.
 Drugi "Percival" (DD–452) był planowanym eksperymentalnym niszczycielem - kontrakt został jednak odwołany w styczniu 1946. Numer okrętu nie został przydzielony ponownie.
Percival